Spannen steht für

 heimliches Beobachten, siehe Voyeurismus
 Befestigen von Werkstücken mit einem Spannmittel
 eine bestimmte Spannweite haben (mehrere Bedeutungen)